Сорнпичай Кратингдаенггим (, 21 апреля 1974, Kampaengpetch, Таиланд) — тайский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории. Чемпион мира по версии ВБА (WBA).

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ??-й.

Результаты боёв

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры Таиланда
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 21 апреля
Родившиеся в 1974 году
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации